Osoby o tym nazwisku:
 Carina Bär – niemiecka wioślarka, olimpijka
 Heimo Bär – austriacki snowboardzista
 Heinrich Bär – niemiecki pilot wojskowy, as myśliwski
 Philippe Bär – katolicki biskup

Zobacz też:
 Baer